Evropska Formula 2 sezona 1974 je bila osmo prvenstvo Formule 2.

Koledar dirk

Rezultati

Dirkaško prvenstvo

1974 v športu
1974